Askar ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad Askar (Ahmad Ghulum Askar Hasan; * 1961), kuwaitischer Fußballspieler, siehe Ahmad Hasan 
 Ahmed Askar (1943–2000), ägyptischer Lebensmittelwissenschaftler
 Chasbulat Askar-Sarydscha (1900–1982), lesgisch-russischer Bildhauer
 Faiz Mohammed Askar (* 1942), afghanischer Ringer